Les Élections municipales de 2017 à Liverpool City Region ont eu lieu le .

Résultats

Références 

  Résultats

Élections locales au Royaume-Uni
2017 en Angleterre
Politique en mai 2017